Porsche Tennis Grand Prix 2015 — 38-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2015 году турнир прошёл с 20 по 26 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Роберта Винчи и  Сара Эррани

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала его чемпионка трёх последних лет Мария Шарапова (№ 2 в мире на тот момент). Россиянка уже на старте для себя уступила в матче второго раунда немецкой теннисистке Анжелике Кербер. Немка, обыграв фаворита, смогла и в дальнейшем удачно выступить. В итоге, дойдя до финала, она переиграла четвёртую сеянную Каролину Возняцки и завоевала титул. Помимо Шараповой в основных соревнованиях приняли участие ещё три россиянки. Из них лишь Екатерина Макарова смогла дойти до четвертьфинала.

Парный приз свёлся к матчу второй и третьей пары посева, где менее рейтинговый альянс Бетани Маттек-Сандс / Луция Шафаржова, переиграл пару Каролин Гарсия / Катарина Среботник. Для Маттек эта победа стала второй на турнире (до этого она выигрывала в 2009 году совместно с Надеждой Петровой. Первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис проиграли уже на старте турнира, а прошлогодние чемпионки — Роберта Винчи и Сара Эррани — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анжелика Кербер обыграла  Каролину Возняцки со счётом 3-6, 6-1, 7-5.
 Кербер выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Возняцки сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 40-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= А. Глатч
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Кербер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= П. Мартич
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06= М. Мельникова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Б. Маттек
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Е. Макарова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= А. Брианти
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Бренгл
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= К. Виттхёфт
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Бартел
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Гарсия
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= А. Иванович
| RD1-score16-1=66
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М. Шарапова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Кербер
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= М. Мельникова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Е. Макарова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= П. Квитова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=62
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Бренгл
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= К. Виттхёфт
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= К. Гарсия 
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= А. Кербер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Е. Макарова
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М. Бренгл
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К. Гарсия 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=
| RD4-team01= А. Кербер
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М. Бренгл
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова''' обыграли  Каролину Гарсию /  Катарину Среботник со счётом 6-4, 6-3.
 Маттек-Сандс выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шафаржова выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2015 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Германия
Теннис
Апрель 2015 года
2015